Energia – grandezza fisica
 Energia – razzo sovietico
 Energia – traghetto italiano
 Energia – genere di falene della famiglia Depressariidae
 Energia – gruppo musicale dance/house inglese
 Energía – località argentina della provincia di Buenos Aires
 Energía – album di J Balvin del 2016
 Energía – singolo degli Zoé del 2012